

Cinema e televisione 
 American Nightmare – film del 1983 diretto da Don McBrearty
 The American Nightmare – film del 2000 diretto da Adam Simon
 Incubo americano (American Nightmare) – episodio della dodicesima stagione della serie televisiva Supernatural

Musica 
 American Nightmare – gruppo musicale statunitense
 American Nightmare – album dei Fang del 1998